Дурутлија се може односити на:
 Дурутлија (Дојран), насељено место у општини Дојран, Северна Македонија
 Дурутлија (Радовиш), насељено место у општини Радовиш, Северна Македонија